Грима́йлов () — посёлок городского типа, Гримайловский поселковый совет, Гусятинский район, Тернопольская область, Украина.

Является административным центром Гримайловского поселкового совета, в который, кроме того, входят сёла Буцыки и Оленовка.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Гримайлов находится на берегу реки Гнилая,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Глебов,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Буцыки.
Через село проходят автомобильные дороги  и .
Рядом проходит железная дорога, станция Гримайлов в 1-м км.

История 
1595 год — дата основания.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Гримайлов был оккупирован наступавшими немецкими войсками.

В 1956 году присвоен статус посёлок городского типа.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося в посёлке птицесовхоза.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 1947 человек.

Экономика 
 ЗАО «Гримайловский консервный завод».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Школа-интернат.
 Музыкальная школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Больница.

Достопримечательности 
 ландшафтный парк (середина XIX в.).
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1806 г.);
 Руины синагоги XVIII в., каменные, без крыши;
 Братская могила советских воинов.

Примечания 

Посёлки городского типа Тернопольской области